Созвездие Евриона — повторяющийся шаблон из пяти «колец Омрона», по которому некоторые модели копиров распознают банкноты.

Кольца Омрона () — графические метки, предназначенные для защиты банкнот от копирования. Они напечатаны типографским способом и являются кольцами одинакового размера: их внешний диаметр — 1,2 мм, внутренний диаметр — 0,8 мм. То есть они выглядят как окружности диаметром около миллиметра.

Автором этой разработки является японская корпорация Omron, которая имеет патент на систему обнаружения банкнот при сканировании и печати, использование которого подтвердил Резервный банк Индии. Поэтому Международное банкнотное общество (IBNS — International Bank Note Society) предлагает называть этот защитный элемент «кольцами Омрона» (Omron rings).

Защитными признаками являются определённые конфигурации из пяти колец Омрона, одной из которых является созвездие Евриона. Эти метки выглядят как хаотически разбросанные в каком-либо участке банкноты маленькие (около 1 мм в диаметре) окружности бледных, как правило, жёлтого, оранжевого или зелёного, цветов (рис.).
Если такая защита присутствует на банкноте, то некоторые цветные принтеры и копиры отказываются печатать изображения этих банкнот — либо просто отключаются, либо запечатывают лист чёрной плашкой или оставляют его пустым. Иногда ограничение накладывается на цвет: на некоторых моделях копиров цвет, совпадающий с гаммой американского доллара, при печати автоматически искажается.

Технические детали алгоритма такой защиты не разглашаются даже для изготовителей защищённой продукции.

Кольца Омрона были одной из мер, предпринятых CBCDG для предотвращения подделки банкнот в рамках непрофессионального фальшивомонетничества (casual counterfeit). Это изобретение было запатентовано в Японии в 1994 г., в США патент 5,845,008 был выдан в 1998 г. Аппаратно-программный комплекс проводит анализ вводимого изображения и в случае обнаружения графических меток в виде определённой конфигурации колец Омрона блокирует воспроизведение этого изображения.

Исследование 
Анализ графических меток колец Омрона в 2002 г. предпринял исследователь из Кембриджского университета Маркус Кун (Markus Kuhn). Он обнаружил, что при попытке копирования «опознавательным знаком» банкноты является определённый повторяющийся шаблон из пяти этих небольших окружностей. Наличия только пяти таких окружностей (одного созвездия) достаточно, чтобы заблокировать работу прибора. Кун назвал этот шаблон созвездием Евриона (EURion Constellation), поскольку проводил исследование на банкнотах евро, а геометрически эта группа окружностей напомнила ему созвездие Ориона, точнее астеризм, известный как Пояс Ориона.

Каждое такое кольцо принадлежит к какому-нибудь созвездию, которые расположены на банкноте в разных ориентациях, создавая впечатление их случайного расположения.

В Сети также приводятся некоторые результаты анализа геометрических параметров этого шаблона из колец Омрона на примере английского фунта стерлингов . Из этого анализа, в частности, следует, что для опознания банкноты эти геометрические параметры (линейные размеры, степень размытости и т. п.) должны выдерживаться очень жёстко.

Таким образом, в рамках защитного комплекса, разработанного фирмой OMRON Corporation, кольца Омрона представляют собой графические метки, по которым этот комплекс при анализе графического изображения «опознаёт» банкноту. Исследование банкнот других стран с этой защитой показало, что конфигурация из 5 окружностей, составляющих созвездие Евриона, является не единственной. Существует ещё по крайней мере одна конфигурация колец Омрона в виде неправильного пятиугольника, по которым копировальные системы опознают банкноту.

Использование 
С 1996 г. и до настоящего времени эту защиту в своих банкнотах использовали 40 стран (таблица). Этот список не является исчерпывающим, поскольку всё большее число производителей банкнот начинают использовать этот защитный признак.

На некоторых банкнотах созвездие Евриона используется как элемент графического дизайна. Например, на долларах США серии 2004 года достоинством 20 и 50 долларов к «звёздам» созвездий добавляются соответствующие цифры для обозначения достоинства купюр. На банкноте в 5 долларов США этот номинал будет обозначаться как 05.

На купюре в 20 фунтов стерлингов образца 1999 года, посвящённой композитору Э. Элгару, эти звёзды играют роль нотных знаков на лицевой стороне банкноты.

Появилась даже «еврионизация» (eurionize) — программа, которая вставляет в документ в формате PostScript созвездие Евриона. Эта программа написана на языке Perl и должна работать под операционными системами, которые поддерживают Perl. С её помощью «созвездие Евриона» можно встроить в любой защищённый продукт (впрочем, и незащищённый тоже) и, следовательно, любой такой документ будет опознаваться соответствующими устройствами как банкнота и возможные попытки его копирования будут блокироваться. Следует только иметь в виду, что для чёрно-белых копировальных устройств эта защита не работает.

Примечания

Литература 
 
 
 

Защита денег от подделки